Hujer ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Hujer (1940–2020), deutscher Wirtschaftsmathematiker
 Brigitte Hujer (1942–1998), deutsche Filmeditorin 
 Ludwig Hujer (1872–1968), österreichischer Bildhauer und Medailleur